Die Premjer-Liga 2019/20 war die 28. Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball und die 16. unter dem Namen Premjer-Liga. Sie wurde am 12. Juli 2019 mit dem Spiel von Arsenal Tula gegen Dynamo Moskau eröffnet. Vom 9. Dezember 2019 bis zum 27. Februar 2020 wurde die Spielzeit durch die Winterpause unterbrochen, zwischen dem 16. März und dem 19. Juni aufgrund der COVID-19-Pandemie erneut.

Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie gab der RFS am 13. März 2020 bekannt, dass sich bei Partien, die in den Städten Moskau, Jekaterinburg und Kasan stattfanden, maximal 5.000 Personen im Stadion befinden durften. Im Gegensatz zum Großteil der europäischen Ligen erwog der Verband zunächst keine zeitweise Einstellung des Spielbetriebs, nach Abschluss des 22. Spieltags gab er dann am 18. März schließlich doch die Einstellung des Spielbetriebs bis auf Weiteres bekannt.

Zum 19. Juni wurde der Spielbetrieb wieder aufgenommen, als einiges von wenigen Ländern erlaubte Russland auch die Anwesenheit von Zuschauern in den Stadien – die erste Partie nach der Wiederaufnahme zwischen Krylja Sowetow Samara und Achmat Grosny besuchten 4.107 Fans.

Durch den Abbruch der Zweitligasaison wurde die Abstiegsrelegation vor Wiederaufnahme des Premjer-Liga-Spielbetriebs gestrichen.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2019/20 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert: 

 Der Meister der Premjer-Liga 2018/19:
  Zenit St. Petersburg
 Die verbliebenen Mannschaften der Premjer-Liga 2018/19:
  Lokomotive Moskau
  FK Krasnodar
  ZSKA Moskau
  Spartak Moskau
  Arsenal Tula
  FK Orenburg
  Achmat Grosny
  FK Rostow
  Ural Jekaterinburg
  Rubin Kasan
  FK Dynamo Moskau
 Die zwei festen Aufsteiger der Perwenstwo FNL 2018/19:
  FK Tambow
  FK Sotschi
 Die zwei Gewinner der finalen Runde der Relegations-Play-offs:
  FK Ufa (Premjer-Liga)
  Krylja Sowetow Samara (Premjer-Liga)

Statistiken

Tabelle

Regelung bei Punktgleichheit 
Sollten zwei oder mehr Mannschaften in der Tabelle punktgleich stehen, werden nacheinander folgende Vergleichsregeln angewendet, um die Platzierung der Mannschaften festzulegen. Anders als z. B. in der deutschen Fußball-Bundesliga entscheidet nicht zuerst die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich, anschließend die Anzahl der gewonnenen Spiele:

 direkter Vergleich
 Gesamtzahl der Siege
 Gesamttordifferenz
 Gesamtzahl der erzielten Tore
 Gesamtzahl der auswärts erzielten Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei Gleichstand in der Torschützenliste entscheiden die geringere Anzahl an Elfmetertoren und danach die kürzere Einsatzzeit in der Saison.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise

Premjer-Liga-Saison
Fußballsaison 2019/20